Статут на град в Казахстан имат 86 населени места, в тях живеят 56 % от населението на страната. 11 от градовете са разположени в Карагандинска област.

Източници 

Казахстан